Киреева, Зоя:
 Киреева, Зоя Всеволодовна (род. 1972) — российский режиссёр, художник-мультипликатор, оператор.
 Киреева, Зоя Михайловна (род. 1947) — актриса, народная артистка РБ.